Een verkeersweg:
 N178 (België)
 N178 (Frankrijk)
 N178bis (Frankrijk)
 N178 (Nederland), zie Provinciale weg 178
 N178 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing